Otepa Kalambay (1948) – ex calciatore della Repubblica Democratica del Congo
 Patrick Kalambay (1984) – ex calciatore italiano
 Sumbu Kalambay (1956) – ex pugile congolese